Le trophée Raimo Kilpiö est remis annuellement au joueur le plus fair-play de la saison du championnat de Finlande de hockey sur glace. Il est attribué depuis 1954 et a été renommé Raimo Kilpiö en 1995

Joueur récompensé

Références 

Kilpiö